Ла Гринга има више значења:

 Ла Гринга (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гринга (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гринга (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Гринга (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику